Суперкубок Іспанії з футболу 2012 — 27-й розіграш турніру. Матчі відбулись 22 і 29 серпня 2012 року між чемпіоном Іспанії клубом Реал Мадрид та володарем кубка Іспанії клубом Барселона.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2012
Іспанія
Матчі ФК «Барселона»
Матчі ФК «Реал Мадрид»
2012 в іспанському спорті